Hana (Hawaii)
 Hana (Noorwegen), een plaats in de Noorse provincie Rogaland
 Haná of Hanna, streek in Tsjechië
 Hana (Mesopotamië), kortstondig koninkrijk aan de Eufraat en het tweede millennium v.Chr.